Сегура  — власна назва.

Персоналії 

 Хуан Баутіста Кірос Сеґура — 20-й президент Коста-Рики

Топоніми

Сегура — річка
 Сегура (Іспанія) — муніципалітет

Сегура (Португалія) — парафія

Іспанські прізвища